Jean-François Jamot (1828-1886), évêque de Peterborough, Ontario, au Canada ;
 Jean-Claude Jamot (1833-1913), architecte français ;
 Paul Jamot (1863-1939), peintre, critique d’art et conservateur de musée français ;
 Eugène Jamot (1879-1937), médecin militaire français, connu pour son action contre la maladie du sommeil.